Прва лига Републике Српске у фудбалу 2011/12. је седамнаеста по реду сезона Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Сезона је почела 13. августа 2011. а завршила 26. маја 2012.

Претходна сезона 2010/11. је завршена 4. јуна 2011.

Клубови

Резултати

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерјешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Б = Бодови

Види још 
 Прва лига Републике Српске у фудбалу
 Фудбалски савез Републике Српске

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Републике Српске: Прва лига Републике Српске 
 РС-Спорт: Обављен жријеб Прве лиге Републике Српске, 27. 7. 2011. 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 РС-Спорт: Спуштена завјеса у Првој лиги Републике Српске, 4. 6. 2011. 
 ФК Дрина Зворника: Резултати и табеле 2011/12. 

Прва лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2011/12.